Kangani kan syfta på:

Geografi

Komorerna 

 Kangani (ort i Komorerna, Moheli), 
 Kangani (ort i Komorerna, Anjouan), 

Robotskapade Komorernaförgreningar